Герен може бити:

 Герен (Илм), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Илм.
 Герен (Алтенбург), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Алтенбургер Ланд.
 Герен (Кривиц), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Пархим.
 Герен (Риген), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Риген.